

Pessoas 
Nelsinho, atacante que defendeu o São Paulo nos anos 1960 e destacou-se no Equador na década seguinte.
Nelsinho, lateral-esquerdo que defendeu o São Paulo entre 1979 e 1992.
Nelsinho Piquet
Nelsinho Baptista
Nelsinho da FPAR

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos